Oh, Freedom est un chant de liberté d'un esclave noir américain datant de la guerre civile américaine.

Il a notamment été enregistré par Odetta dans le cadre de la Spiritual Trilogy, sur son album Odetta Sings Ballads and Blues en 1956.

Paroles
! Oh, freedom!

Oh, freedom!

Oh freedom over me.

But before I'd be a slave

I'll be buried in my grave

And go home to my lord and be free.

No more crying!

No more crying!

No more crying over me!

But before I'd be a slave

I'll be buried in my grave

And go home to my lord and be free.

No more shooting!

No more shooting!

No more shooting over me!

But before I'd be a slave

I'll be buried in my grave

And go home to my lord and be free.

No more running!

No more running!

No more running over me!

But before I'd be a slave

I'll be buried in my grave

And go home to my lord and be free.

Liens

Musique chrétienne
Chant traditionnel
Musique noire américaine
Chanson de jazz